Höch, Hoech (= Höh, Höcherl, ):
 nom de localité
 Sankt Andrä-Höch, une commune autrichienne du district de Leibnitz en Styrie
 nom de famille
 (Johanna "Hanna") "Hannah" Höch (1889, Gotha  1978, Berlin), une artiste plasticienne Dada

Voir aussi 
 
 
 Hoge
 Hoghe
 Hoh